Het seizoen 2003–2004 van FC Den Bosch was het 37ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. Na de degradatie uit de Eredivisie in het seizoen 2001-2002 kwam de club voor het tweede opeenvolgende jaar weer uit in de Eerste divisie. Tevens nam FC Den Bosch deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Selectie 
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Den Bosch, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Gert Kruys voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van de eerste divisie werden.

Eindstand 

 2003/04
Den Bosch